Michail Merkulov – calciatore russo, difensore
 Vladimir Merkulov – aviatore sovietico, eroe dell'Unione Sovietica
 Vsevolod Nikolaevič Merkulov – generale e funzionario sovietico
 Yuri Merkulov – artista sovietico